Гуманитарная академия Вооружённых Сил Российской Федерации (1991—1994 гг.) — высшее военное учебное заведение Вооружённых Сил Российской Федерации, предназначенное для подготовки военных психологов, военных журналистов, офицеров-воспитателей для всех видов Вооружённых Сил, родов войск, Внутренних войск МВД России и Пограничных войск ФПС России, а также научно-педагогического состава с высшим педагогическим образованием для военных вузов, а также проведения научных исследований в области ряда гуманитарных наук.

История 
7 декабря 1991 г. на основании распоряжения Президента РСФСР и в связи с упразднением в Вооружённых Силах военно-политических органов и политического аппарата частей и подразделений Военно-политическая орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённая академия имени В. И. Ленина была преобразована в Гуманитарную академию Вооружённых Сил Российской Федерации. Начальником был назначен генерал-полковник А. Н. Колиниченко.

В новых условиях основная задача академии состояла в реформировании учебного и воспитательного процесса в целях превращения академии в центр гуманитарного образования в Вооружённых Силах и включения её в общую систему учебных заведений высшего уровня профессиональной подготовки. Реформирование осуществлялось на принципах деидеологизации и департизации, гуманитаризации и гуманизации, приоритетности в подготовке офицерских кадров научно-мировоззренческих, психолого-педагогических и культурологических направлений, дифференцированной оценки результатов труда. Были упразднены кафедры истории КПСС, партийно-политической работы, научного коммунизма, мирового коммунистического и рабочего движения. Кафедра марксистско-ленинской философии стала называться кафедрой философии и религиоведения. Была создана кафедра истории, которая укомплектовывалась за счёт преподавателей упразднённых кафедр.

Учебно-воспитательный процесс был направлен на подготовку помощников (впоследствии заместителей) командиров полков (кораблей) по воспитательной работе; специалистов военно-гуманитарного профиля (политологов, психологов, социологов, культурологов, журналистов и др.) для укомплектования воспитательных органов соединений и объединений; преподавателей гуманитарных дисциплин для военных вузов.

Реформирование учебного и воспитательного процесса происходило не безболезненно. На морально-психологическом климате академии отражалась противоречивость социально-политической ситуации в стране, распад единых Вооружённых Сил СССР, кризисное состояние общественных наук. Многие опытные, высококвалифицированные преподаватели из-за тяжёлых материально-бытовых условий, отсутствия квартир, постоянных задержек с выплатой денежного содержания и по другим обстоятельствам уходили из академии, что влияло на качество учебно-воспитательного процесса.

Трудности переходного периода удалось преодолеть только к концу 1994 г. Морально-психологическая ситуация в академии стабилизировалась, цели реформирования были в основном достигнуты. Большой вклад в решение задач этого периода внесли заместитель начальника академии контр-адмирал И. И. Барсуков, начальники кафедр генерал-майор В. Д. Королёв, полковники В. В. Рыбников и Н. Г. Чумиев, начальники отделов А. А. Балаховский и В. П. Суставов и многие другие работники академии.

За небольшой промежуток времени была налажена подготовка специалистов в соответствии с новыми требованиями. В 1994 г. в академии действовало 6 факультетов: военно-психологический, военно-педагогический, культуры и журналистики, пограничных и внутренних войск, заочного обучения, а также специальное отделение.

В академии было налажено проведение исследований в соответствии с требованиями времени. Продолжали действовать советы по защите докторских и кандидатских диссертаций. За период с 1991 по 1994 гг. в советах академии было защищено 31 докторская и 334 кандидатских диссертации. Несмотря на уход многих высококвалифицированных педагогов, на относительно высоком уровне удалось сохранить научный потенциал кафедр. В 1994 г. в академии вели научно-педагогическую работу 50 докторов и 178 кандидатов наук. Гуманитарная академия занимала достойное место в общей системе военных вузов Вооружённых Сил Российской Федерации.

20 июня 1994 г. в соответствии с указом Президента РФ Гуманитарная академия Вооружённых Сил Российской Федерации вошла в состав вновь созданного военного учебного заведения — Военного университета Министерства обороны Российской Федерации.

Структура академии 
Факультеты
 Военно-психологический
 Военно-педагогический
 Культуры и журналистики
 Пограничных и Внутренних войск
 Факультет заочного обучения
 Специальное отделение

Кафедры

 Кафедра философии и религиоведения
 Кафедра истории
 Кафедра истории войн и военного искусства
 Кафедра оперативно-тактической подготовки (Сухопутных войск)
 Кафедра оперативно-тактической подготовки (Стратегических сил)
 Кафедра тактико-специальной подготовки
 Кафедра физической подготовки и спорта
 Кафедра автомобильной подготовки
 Кафедра педагогики
 Кафедра политологии
 Кафедра психологии
 Кафедра социологии
 Кафедра военно-социальной работы и морально-психологического ообеспечения
 Кафедра культурно-досуговой работы
 Кафедра журналистики
 Кафедра культуры и искусства
 Кафедра иностранных языков
 Кафедра экономических теорий и военной экономики

Начальники академии 
 декабрь 1991 г. — сентябрь 1992 г. — генерал-полковник А. Н. Колиниченко
 сентябрь 1992 г. — июнь 1994 г. — генерал-полковник Б. А. Омеличев

Литература 
 Военный университет: Страницы истории. 1919—2009 / Под общ. ред. ген.-полковника В. И. Марченкова. — М., 2009. — 248 с., ил.
 Ефремов И. И. Военный университет: очерк истории. — М., 2002.
 Бориснев С. В. Главная кузница военно-политических кадров России. // Военно-исторический журнал. — 2019. — № 11. — С.82—89.

Ссылки 
 Сайт ВУМО 

Военные высшие учебные заведения Москвы
Военные высшие учебные заведения России
Учебные заведения, основанные в 1991 году
Исчезли в 1994 году